Als Europameisterschaft 1960 oder EM 1960 bezeichnet man folgende Europameisterschaften, die im Jahr 1960 stattfanden:

 Baseball-Europameisterschaft 1960 in Spanien
 Dreiband-Europameisterschaft 1960 in Düsseldorf (Deutschland)
 Eishockey-Europameisterschaft 1960 im Rahmen des olympischen Eishockeyturniers 1960 in Squaw Valley (USA)
 Eiskunstlauf-Europameisterschaften 1960 in Garmisch-Partenkirchen (Deutschland)
 Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaft 1960 in Oslo (Norwegen)
 Fußball-Europameisterschaft 1960 in Paris und Marseille (Frankreich)
 Europameisterschaften im Gewichtheben 1960 in Mailand (Italien)
 Judo-Europameisterschaften der Männer 1960 in Amsterdam (Niederlande)
 Ruder-Europameisterschaften 1960 in London (Großbritannien)
 Tischtennis-Europameisterschaft 1960 in Zagreb (Jugoslawien)

!Europameisterschaft
1960